

Особи 
 Ай — давньоєгипетський фараон XVIII династії
 Ай-ван — 17-й ван Східної Чжоу
 Ай-ді — останній імператор династії Тан
 Ай Вейвей — китайський художник
 Ай Сюе — державний діяч раннього періоду династії Юань
 Ай У — китайський письменник
 Ай Цін — китайський поет і перекладач

Ай — село, Минбулацький сільський округ, Аягозький район, Абайська область
 Ай — село, Наринський сільський округ, Аягозький район, Абайська область

Ай — річка в Башкортостані, права притока Уфи
 Ай — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан

Ай — муніципалітет, регіоні О-де-Франс, департамент Сомма

Ай — місцевість, префектура Нагано
 Ай — місцевість, префектура Окаяма
 ‎Ай — місцевість, префектура Осака
 Ай — місцевість, префектура Токушіма
 Ай — місцевість, префектура Хього
 Ай — місцевість, префектура Шімане